Gueorgui Valerievitch Berdioukov - en russe :  (Georgij Valer’evič Berdûkov), et en anglais :  - (né le  à Khabarovsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé à l'Amour Khabarovsk, il commence sa carrière en senior avec l'équipe réserve du SKA Saint-Pétersbourg dans la Pervaïa Liga, le troisième échelon russe en 2006. En 2009, il passe une saison avec le HK VMF Saint-Pétersbourg pour s'aguerrir dans la Vyschaïa liga. Il débute dans la KHL avec le SKA le .  Il remporte la Coupe Petrov 2022 avec le Roubine Tioumen.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa Liga|| 21|| 1|| 2|| 3|| 16|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa Liga || 9|| 2|| 2|| 4|| 2|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| SKA Saint-Pétersbourg 2|| Pervaïa Liga || 44|| 7|| 8|| 15|| 66|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HK VMF Saint-Pétersbourg || Vyschaïa Liga|| 42|| 5|| 4|| 9|| 18|| 3|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 29|| 1|| 2|| 3|| 4|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011 || SKA-1946 || MHL || 19|| 8|| 6|| 14|| 46|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2011-2012|| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 26|| 0|| 6|| 6|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 23|| 0|| 0|| 0|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 13|| 3|| 1|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2013-2014 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Carélie || VHL || 11|| 1|| 1|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 6|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || THK Tver || VHL || 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz || KHL || 47|| 0|| 14|| 14|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 42|| 2|| 11|| 13|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 18 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || THK Tver || VHL || 14 || 0 || 6 || 6 || 2 || 4 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Amour Khabarovsk || KHL || 22 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Sokol Krasnoïarsk || VHL || 3|| 0|| 1|| 1|| 0||- || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 48|| 3|| 11|| 14|| 28|| 4|| 1|| 1 || 2|| 2 
|-
| 2019-2020 || Lada Togliatti || VHL || 10|| 0|| 2||2 || 2||- || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Roubine Tioumen || VHL || 26|| 3|| 10|| 13|| 2|| 10|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
| 2020-2021|| Roubine Tioumen || VHL || 44 || 8 || 13 || 21 || 24 || 16 || 0 || 4 || 4 || 10
|-
| 2021-2022|| Roubine Tioumen || VHL || 39 || 8 || 23 || 31 || 31 || 20 || 4 || 10 || 14 || 20

Au niveau international 

| 2011 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| +4|| align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en août 1991
Joueur russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Tver
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du Sokol Krasnoïarsk
Joueur du Roubine Tioumen